Madidi – fiume della Bolivia
Madidi – parco nazionale della Bolivia